Urena peut désigner :

Botanique 
 Urena : un genre végétal de la famille des Malvaceae qui comporte plusieurs espèces dont :
 Urena lobata ;
 Urena sinuata.

Personnalités 
 Cris Urena (1991-), mannequin
 Fernando Ureña (1983-) : coureur cycliste panaméen ;
 Manuel Ureña Pastor (1945-) : catholique, évêque et archevêque espagnol ;
 Marco Ureña (1990-) : footballeur costaricien ;
 Pedro Henríquez Ureña (1884-1946) : écrivain dominicain ;
 Rafael Estrella Ureña (1889-1945) : homme politique dominicain, président du pays sous la Troisième République ;
 Richard Ureña (1996-) : joueur dominicain de baseball.

Toponymes

Ureña : chef-lieu de la municipalité de Pedro María Ureña dans l'État de Táchira ;
 Pedro María Ureña : l'une des 29 municipalité de État de Táchira ;
 Pedro María Ureña : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Pedro María Ureña dans État de Táchira ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme